Манастир Никоље се може односити на:
 Манастир Никоље, на обронцима Каблара, поред Западне Мораве
 Манастир Никоље, на обронцима Рудника, недалеко од Тополе